Aleksandar Mitrović peut désigner : 
 Aleksandar Mitrović (1982-), un joueur de volley-ball serbe
 Aleksandar Mitrović (1994-), un joueur de football serbe
 Aleksandar Mitrović (1990-), un joueur de basketball serbe
 Aleksandar Mitrović (1933–2012), un homme politique yougoslave

Voir aussi